Алекса́ндр Гле́зер: Глезер, Александр Давидович (1934—2016) — писатель, поэт и журналист издатель, коллекционер.
 Глезер, Александр Маркович (1946—2022) — доктор физико-математических наук, профессор, директор Института металловедения и физики металлов имени Г. В. Курдюмова.